Šárka steht für:

 Šárka (Sagenfigur), literarische Figur
 Šárka (Mies), rechter Zufluss zur Mies
 Šárka-Tal, Landschaft im Nordwesten von Prag
 Burgstätte Šárka, vor- und frühgeschichtliche Befestigung
 Šárka (Fibich), Oper (1897) von Zdeněk Fibich
 Šárka (Janáček), Oper (1925) von Leoš Janáček
 der dritte Teil des Zyklus Má vlast von Bedřich Smetana, siehe Mein Vaterland #3. Šárka

Siehe auch:
 Scharka
 Szarka